Nazwę Beskid nosi sześć przełęczy w Beskidzie Małym, w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach:
 Przełęcz Beskid Targanicki – 562 m n.p.m., koło Targanic w Beskidzie Małym,
 Przełęcz Beskid pod Czerteżem – 644 m n.p.m., między Krynicą a Wysową w Beskidzie Niskim
 Przełęcz Beskid nad Ożenną – 590 m n.p.m., w Beskidzie Niskim
 Przełęcz Beskid nad Czeremchą – 581 m n.p.m., w Beskidzie Niskim
 Przełęcz Beskid pod Menczyłem – 785 m n.p.m., na południe od Wołosatego, w Bieszczadach Zachodnich
 Przełęcz Beskid – 980 m n.p.m., w głównym grzbiecie Bieszczadów Wschodnich, na jego wschodnim skraju, między Wołowcem a Sławs'kem.